Корнелья́-де-Льобрега́т ( , ) — город и муниципалитет в Испании, в автономном сообществе Каталония, входит в провинцию Барселона. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Баш-Льобрегат. Занимает площадь 6,96 км². Население — 86955 человек (на 2008 год). Расстояние до административного центра провинции — 9 км.

Спорт

В городе базируется профессиональная футбольная команда "Корнелья".

Известные уроженцы и жители 
 Родригес, Адриан (р. 1988) — испанский актёр и певец
 Эстевес, Рейес (р. 1976) — испанский легкоатлет
 Салас, Марина (р. 1988) — испанская актриса

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Patrimoni històricoartístic de Cornellà de Llobregat
 Catàleg oficial del patrimoni històricoartístic de Cornellà de Llobregat

Города Барселоны
Муниципалитеты Барселоны